Лука Григоров Джеров или Джерев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Лука Джеров е роден на 14 (27) октомври 1869 година в Битоля, тогава в Османската империя. Роден и отгледан, както сам пише в спомените си: „от родители българи“. Произхожда от известния възрожденски род Джерови, братовчед е на Спиро Джеров и внук на Спиридон Джеров. В периода 1888 – 1890 година учи във френското училище на лазаристите в Битоля, а след това в Солунската българска мъжка гимназия. През 1892 година подпомага Даме Груев и заедно с Анастас Лозанчев създават революционна група с име „Учителски съюз“. В София през 1892 година става писар в Окръжния съд, включва се в Младата македонска книжовна дружина и подпомага издаването на списание „Лоза“ и вестник „Глас македонски“. През 1895 година участва в Четническата акция на Македонския комитет с четата на Стефан Попов. След това се изтегля в България и редактира вестник „Глас македонски“.

От есента на 1896 година Лука Джеров преподава в демирхисарското село Цер, а през 1897 – 1898 учителства в Кичево. Същата година е избран за инспектор на селските училища в Кичевско и Дебърско, където развива и революционна дейност в полза на ВМОРО. Става член на Кичевския околийски революционен комитет заедно с учителката Донка Чешмеджиева, търговеца Насте Бунгуров и игумена манастира на „Пречиста“ – архимандрит Софроний. Арестуван е и е затворен през 1899 година, а след освобождението си през 1901 година става член на Битолския окръжен революционен комитет като замества Георги Сугарев след разкритията на Йосифовата афера. На Смилевския конгрес през 1903 година е определен за ръководител на Кичевския революционен район по време на Илинденско-Преображенското въстание. Води чета, заедно с Ванчо Сърбака, от около 200 души и дава сражения на турския аскер по време на въстанието при Кичево, Извор, Душегубица, Лавчани, местността Лопушник.

След потушаването на въстанието се прибира в България и се сближава с групата на санданистите. През 1907 година води чета в Битолско. След Междусъюзническата война се установява в София. Участва в дейността на Временното представителство на бившата ВМОРО.

На 12 февруари 1943 година, като жител на София, подава молба за българска народна пенсия, която е одобрена и пенсията е отпусната от Министерския съвет на Царство България.

Умира в София на 20 ноември 1948 година.

Родословие

Външни препратки 
 Спомени на Лука Джеров – на македонска литературена норма
 „Заслугите в миналото на Рафаел Моис Камхи към българщината в Македония“, Свидетелство от Лука Джеров за дейността на Рафаел Камхи, София, 1943 година
 „Битолското клане“, публикувано в сп. „Илюстрация Илинден“, год. II, книга 5 (15), София, април 1929 година

Бележки 

Родени в Битоля
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Възпитаници на Солунската българска мъжка гимназия
Дейци на ВМОК
Починали в София
Членове на Младата македонска книжовна дружина
Български просветни дейци от Македония
Участници в Четническата акция на Македонския комитет
Дейци на Временното представителство на обединената бивша Вътрешна революционна организация
Лука
Български имигранти от Македония в София